TEB BNP Paribas WTA Championships 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Tour Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 22–27 października 2013 roku w Stambule na kortach twardych w hali o puli nagród 6 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. W zawodach deblowych wystąpiły cztery najlepsze pary sezonu, które grę zaczęły od półfinałów. Dwa zwycięskie deble zmierzyły się ze sobą w meczu finałowym.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 
W turnieju nie wystąpiła finalistka French Open i półfinalistka Australian Open, Marija Szarapowa, która wycofała się z powodu kontuzji. W związku z tym zawodniczką z numerem trzecim, pomimo zajmowanego czwartego miejsca w rankingu, została Agnieszka Radwańska.

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Turcji